Jawaharlal Nehru – politico indiano
 Motilal Nehru – politico indiano
 Coppa Nehru – torneo calcistico indiano